Барач, Матео — хорватский футболист, защитник клуба «Рапид» и сборной Хорватии. 
 Барач, Павел Александрович — статистик, журналист, правый политик, депутат Государственной думы Российской империи.
 Савва (Барач) — епископ Сербской православной церкви, епископ Жичский.

См. также 
 Солонцовое (до 1948 года Кара́ч-Бара́ч) — село в Джанкойском районе Республики Крым.